Juninho är artistnamn för flera fotbollsspelare. Bland andra:
Juninho (fotbollsspelare född 1977),  Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Junior.
Juninho Pernambucano, Antônio Augusto Ribeiro Reis Jr, född 1975.
Juninho Paulista, Osvaldo Giroldo Junior, född 1973.